Prowincja Północno-Wschodnia – prowincja Kenii
 Prowincja Północno-Wschodnia – prowincja Omanu
 Prowincja Północno-Wschodnia – prowincja Sri Lanki